Ларинская — название населённых пунктов в России:

 Ларинская — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Ларинская — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Ларинская — деревня в Егорьевском районе Московской области.